En Pologne :
 Wilcza Wola, un village dans le powiat de Kolbuszowa, voïvodie des Basses-Carpates.
 Wilcza Wola, un village dans le powiat de Szydłowiec, voïvodie de Mazovie.